O Infomaniac é um personagem ficcional LEGO da linha LEGO Island.

Caracterização
É um personagem muito falador, mas às vezes esquece as coisas e perde-se na sua linha de raciocínio. Vive no "Centro de Informações" em LEGO Island. Foi ele quem construiu a ilha, por isso sabe muito sobre ela. Ele também foi o responsável pela criação do Brickster, personagem que se tornou o vilão de LEGO Island.

Participações em jogos para computador
Em LEGO Island, o Infomaniac ajuda o personagem Pepper Roni em sua cruzada para derrotar o Brickster.
Em LEGO Island 2: The Brickster's Revenge, o Infomaniac ajuda novamente Pepper, falando com ele sob a forma de um holograma por meio de uma antena no chapéu de Pepper.
Em LEGO Island Xtreme Stunts, o Infomaniac é feito refém pelo Brickster, sendo salvo por Pepper.

A minifig
Uma minifig do Infomaniac foi distribuída promocionalmente com as primeiras cópias do jogo LEGO Island. Com óculos e uma barba, ele reflete a imagem de seu criador, Wes Jenkins, designer do jogo, e seu diretor artístico.

Posteriormente, a minifig foi incluída no conjunto "Xtreme Tower" (código 6740 do tema LEGO Xtreme Stunts), que também apresentava uma versão totalmente nova do "Centro de Informações" de LEGO Island.

Lego